Zelotypia steht für

 Zelos
 eine Schmetterlingsgattung mit der einzigen Art Zelotypia stacyi